Miroslav Holeňák est un ancien footballeur international tchèque, né le  à Zlín en Tchécoslovaquie. 

Miroslav Holeňák évoluait depuis 2007 au FC Slovan Liberec, où il occupe le poste de défenseur.

Biographie

Carrière

Palmarès 
 Slovan Liberec
 Champion de Tchéquie : 2002

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international tchèque
Joueur du FC Fastav Zlín
Joueur du Slovan Liberec
Joueur du SK Slavia Prague
Joueur du SV Mattersburg
Naissance en février 1976
Naissance à Zlín
Naissance en Tchécoslovaquie